Ганс Людвиг Давид Пауль, граф Йорк фон Вартенбург (нем. Hans Ludwig David Paul, Graf von York von Wartenburg) — немецкий юрист, писатель и философ. Родился 1 апреля 1835 года, умер 12 сентября 1897 года. Является внуком Людвига Йорка фон Вартенбурга (1759—1830), прусского генерала и дедушкой Питера Йорка фон Вартенбурга (1904—1944).

Пауль Йорк фон Вартенбург разработал герменевтическую философию истории, совместно с Вильгельмом Дильтеем (1833—1911), своим другом. В итоге, они оказали влияние на раннюю философию истории Мартина Хайдеггера (1889—1976). А также, на ряд его центральных концепций.

Пауль Йорк, в 1855 году, начал получать юридическое образование в Боннском университете. Немногим позже, он перешел в Вроцлавский университет. Там Пауль поступил на курсы философии. После сдачи второго юридического экзамена Йорк опубликовал свое эссе «Катарсис Аристотеля и Эдип из Колона». Это была первая и последняя публикация сделанная им при жизни.

В 1865 году отец Пауля скончался. После этого он взял на себя управление семейным имением. Кроме того, Пауль занял место своего отца в Прусской Верхней палате. Там он принимал участие в многочисленных политических дебатах. Через несколько лет, Пауль участвовал во франко-прусской войне (1870—1871). В 1871 году он присутствовал на провозглашении Германской империи в Зеркальном зале Версальского дворца.

Публикации 
 Die Katharsis des Aristoteles und der Oedipus Coloneus des Sophokles , Берлин, 1866 г.
 Bewusstseinstellung und Geschichte , второе издание, Гамбург, 1991.
 Briefwechsel zwischen Wilhelm Dilthey und dem Grafen Пауль Йорк фон Вартенбург 1877—1897 , Перепечатка Хильдесхайм 1995.
 Italienisches Tagebuch , Дармштадт, 1927.

Примечания

Ссылки 
 Paul Yorck von Wartenburg, penseur de l’historicité
 Farin, Ingo. «Count Paul Yorck von Wartenburg»

Философы Германии